Кутур:
 Громовка (Сакский район) — село (с 18 сентября 2013 года) в Сакском районе Крыма, в составе Охотниковского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Охотниковского сельского совета Автономной Республики Крым).
 Кутур (озеро) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.